Magic — радянський побутовий комп'ютер початку 1990-х років, ранній варіант комп'ютера «Компаньон».
 Magic (альбом Брюса Спрінгстіна) — музичний альбом Брюса Спрінгстіна.
 M.A.G.I.C. — міні-альбом групи The Sound of Arrows.
 Magic: The Gathering — настільна гра в жанрі колекційних карткових ігор, що випускається компанією Wizards of the Coast.
 .
 Magic (пісня):
 Magic — пісня B.o.B
 Magic — пісня Coldplay
 Magic — пісня The Sound of Arrows
 Magic — пісня Ніка Дрейка

Див. також 
 Магія (значення)